Ке́ннет «Кен» Тре́сур (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады . .

Играл в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Ken Tresoor – Curling Canada Stats Archive

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу